Odyssey – dodatek do kolekcjonerskiej gry karcianej – Magic: the Gathering. Wydany został we wrześniu 2001 r. jako pierwszy dodatek w bloku Odyssey.
Uczestnicy imprez przedpremierowych otrzymywali specjalnie na tę okazję przygotowane, foliowane karty promocyjne Stone-Tongue Basilisk w arabskiej wersji językowej.

Fabuła dodatku 
Odyssey opowiada historię dziejącą się 100 lat po wydarzeniach z dodatku Apocalypse, na odległym kontynencie Otaria. Głównym bohaterem na którym skupia się fabuła jest utalentowany barbarzyńca Kamahl, władający biegle mieczem oraz magią ognia. Towarzyszy mu jego przyjaciel-kabalista Chainer, oraz siostra Jeska. Jego głównym przeciwnikiem jest merfolk Laquatus. Bohater wyrusza do miasta 'Cabal' gdzie bierze udział w turnieju walk na arenach. Wśród nagród dla zwycięzcy turnieju znajduje się Mirari, magiczny artefakt wzbudzający pragnienia właściciela oraz dający moc na ich spełnienie. Barbarzyńcę czeka wiele wyzwań, przygód i zwrotów akcji w drodze do zdobycia nagrody.

Odyssey jest pierwszym dodatkiem rozpoczynającym nową linię fabularną, przy czym większość późniejszych bloków nawiązuje do występujących tu wydarzeń i wątków.

Tematyka 
Dodatek ten skupia się na interakcji z cmentarzem. Każdy kolor posiada karty umożliwiające ich powtórne zagranie z cmentarza dzięki zdolności Flashback, oraz karty które zyskują nowe właściwości jeśli na cmentarzu znajduje się siedem lub więcej kart (Threeshold). Dodatkowo wiele kart posiada zdolności aktywowane poprzez odrzucenie kart z ręki lub ich poświęcenie jeśli znajdują się w grze.
Odyssey posiada również sporo kart pozwalających na tworzenie tokenów stworów, szczególnie kolor zielony. Karty te, w połączeniu ze zdolnością Flashback pozwalały na dwukrotne zagrywanie, co okazało się skuteczną strategią.
Aby wyróżnić ten blok od poprzednich, twórcy odeszli od standardowych ras stworów, zastępując je nowymi.

Zestawy Startowe 
 Liftoff (Biało/Niebieska)
 Pressure Cooker (Czarno/Czerwona)
 One-Two Punch (Czerwono/Zielona)
 Trounce-O-Matic (Niebiesko/Zielona)

Mechaniki 
 Flashback,
 Threshold

Ciekawostki 
Część kart o nazwie Cephalid Looter została wydrukowana z podtypem "Cephalid Wizard" zamiast "Cephalid".

Bibliografia 
 

Magic the Gathering